Dariusz Kosno (ur. 11 kwietnia 1963 roku w Szydłowcu) – polski samorządowiec, od 2018 roku burmistrz Opoczna.

Wykształcenie 
Jest absolwentem matematyki na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach. W późniejszych latach ukończył studia podyplomowe „Menedżer Oświaty Samorządowej" w Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej oraz również podyplomowo „Europejskie Prawo Gospodarcze i Marketing" na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Praca zawodowa 
Po studiach był nauczycielm matematyki w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Opocznie. Współtworzył tam Związek Zawodowy "Solidarność" Pracowników Oświaty. Następnie był naczelnikiem Wydziału Oświaty i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Opocznie. Był również współwłaścicielem Zespołu Szkół Prywatnych w Opocznie oraz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Vita-Med” w Opocznie. Do czerwca 2019 roku był prezesem Ludowego Klubu Sportowego Ceramika Opoczno. Wcześniej sprawował też mandat radnego powiatowego i miejskiego w Opocznie. Przez wiele lat był związany z Platformą Obywatelską, jednak do wyborów na burmistrza Opoczna wystartował z Niezależnego Bloku Samorządowego. Od 2018 roku jest burmistrzem Opoczna, w drugiej turze wyborów wygrał z kandydatką Prawa i Sprawiedliwości – Anną Ziębą. Na Kosno oddano wówczas 7264 głosów, zaś na jego rywalkę 6919.

Przypisy 

Ludzie urodzeni w Szydłowcu
Ludzie związani z Opocznem
Urodzeni w 1963
Absolwenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Polscy samorządowcy